Llista amb els 463 municipis del departament francès del Gers.

 
Gers